Whiting Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Whiting Township (Kansas)
 Whiting Township (North Dakota)